Станция Хабаровск-2 — внеклассная сортировочная станция Дальневосточной железной дороги, имеет две сортировочных системы с последовательным расположением парков прибытия, сортировки и отправления. Наряду с переработкой транзитного вагонопотока выполняется значительный объем грузовой работы. По назначению и характеру работы станция относится к сортировочным станциям сетевого значения.

История 
 Станция введена в эксплуатацию в конце октября 1934 года. Проект сортировочной станции возник при сооружении вторых путей на участке Хабаровск — Ворошилов (современный Уссурийск) в виде эскизной переработки. По инициативе Строительства Наркомпуть в начале 1937 года поручает Дальтранспроекту составление комплексного технического проекта Хабаровского железнодорожного узла. Станция Хабаровск-2 по условиям проекта развивалась как сортировочная станция горочного типа с основным депо. К строительству приступили в конце 1937 года и окончили в 1940 году.
 При капитальном ремонте в 1948 году на станции сооружена механизированная горка.
 В 1952 году построена пропарочная станция для промывки цистерн.
 в 1966—1970 годах проводилась реконструкция станции: в 1969 году введен в эксплуатацию нечетный сортировочный парк Н-1 с горкой малой мощности, с централизацией стрелок и сигналов. В 1970 в четной сортировочной системе введена автоматическая централизация с устройством многоэтажного поста, параллельным надвигом и роспуском составов, реконструкцией подгорочной горловины сортировочного парка (замена стрелок с маркой 1/6 и замедлителей на более мощные типы). Построены дополнительные 4-й и 5-й пучки четного сортировочного парка. Произведена реконструкция пневматических почт.
 До 70-х годах работал ледопункт для вагонов-холодильников.
 В 1984 году была принята в постоянную эксплуатацию нечетная сортировочная система (парк прибытия, сортировочный и механизированная горка, оборудованная устройствами ГАЦ).
С 2005 года начата масштабная реконструкция станции, в первую очередь для обработки длинносоставных поездов. В 2007 году реконструирован пассажирский вокзал станции, построенный в 1937 году.

Техническое оснащение 
 13 стрелочных постов;
 Формирование поездов идет в 16-ти направлениях;
 Электрическая централизация стрелок и сигналов (2 поста ЭЦ);
 Две механизированных сортировочных горки оснащенные ГАЦ (горочная автоматическая централизация стрелок), АЗСР (автоматическое задание скорости роспуска составов) и тремя тормозными позициями;
 В границах станции располагаются пассажирские платформы: Локомотивное депо, Парк имени Гагарина, Хабаровск-2, Рубероидный завод.

Парки 
 «А» (чётного прибытия) 8 путей, 8 постов;
 «Б» (нечётного прибытия) 6 путей, 3 поста;
 «В» (нечётного отправления) 9 путей;
 «Г» (грузовой);
 «Д» (парк отстоя электропоездов (электричек));
 «Н» (обслуживание грузового района, пропуск грузовых и пассажирских поездов);
 «НСП» (нечётный сортировочный) 18 путей, 4 поста
 «О» (чётного отправления) 7 путей;
 «П» (пассажирский ?);
 «Т» (чётный транзитный) 3 пути;
 «ЧСП» (чётный сортировочный) 39 путей;

Предприятия на станции 
На станции расположены Эксплуатационное локомотивное депо Хабаровск-2 (ТЧЭ-2), Ремонтное локомотивное депо Дальневосточное (ТЧР-32), Эксплуатационное вагонное депо Хабаровск II (ВЧДЭ-1), Ремонтное вагонное депо Хабаровск (ВЧДР-2), грузовой двор «Трансконтейнера», 6-я Хабаровская дистанция пути (ПЧ-6), рельсосварочный поезд № 19 (РСП-19), Хабаровская дистанция электроснабжения (ЭЧ-2), Хабаровская дистанция гражданских сооружений (НГЧ-3)

Примечания

См. также 
 Хабаровск-1

Сортировочные станции
Станции Хабаровского региона Дальневосточной железной дороги
Транспорт Хабаровска
Железнодорожный транспорт Хабаровского края